Argent en allemand ;

Patronyme 

 August Silber (1895-1942), est un joueur de football international estonien, frère d'Otto Silber.
 Jules C. Silber (?-?), un espion allemand.
 Otto Silber (1893-1940), est un joueur de football international estonien.

Pseudonyme 

Antoine Silber, journaliste et écrivain français.

Divers 
 L'équipe cycliste Silber est une équipe cycliste canadienne.

Voir aussi 
 
 
Patronyme estonien